L'épreuve de fleuret masculin individuel aux Jeux olympiques d'été de 2020 devait se dérouler le  à la Makuhari Messe de Tokyo (Chiba), et a été reporté au .

Médaillés

Tableau

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Liens externes 

 Résultats sur le site de la FIE
 Tableau sur le site des Jeux Olympiques

Fleuret individuel masculin